Nushagak puede referirse a diversos lugares en el estado de Alaska, Estados Unidos:

 Península Nushagak;
 Bahía Nushagak;
 Río Nushagak.